Die Alpine Kombination der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018 begann am 22. Februar 2018 um 11:30 Uhr Ortszeit (3:30 Uhr MEZ) im Jeongseon Alpine Centre mit dem Abfahrtsrennen, der Slalomlauf erfolgte ab 15:00 Uhr Ortszeit (7:00 Uhr MEZ) im Yongpyong Alpine Centre. Die Goldmedaille gewann Michelle Gisin aus der Schweiz vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und ihrer Landsfrau Wendy Holdener.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Alpine Kombination Frauen
Frauenskiwettbewerb
Sportveranstaltung in Jeongseon